Осмийтрипразеодим — бинарное неорганическое соединение
осмия и празеодима
с формулой PrOs,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Осмийтрипразеодим образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P nma,
параметры ячейки a = 0,7423 нм, b = 0,9650 нм, c = 0,6449 нм, Z = 4,
структура типа карбида железа FeC
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре <670°С.

Примечания 

Соединения осмия
Соединения празеодима
Интерметаллиды